

Hydronyme 
La Mologa est une rivière de Russie et un affluent de la rive gauche de la Volga.

Toponyme 
Mologa était une ville de l'oblast de Iaroslavl, en Russie, autrefois située au confluent de la Volga et de la Mologa, et aujourd'hui submergée par les eaux du réservoir de Rybinsk.